UIM steht für:
 Ungarisches Institut München, Forschungseinrichtung des Wissenschaftszentrums Ost- und Südosteuropa Regensburg
 Union Internationale Motonautique, Weltdachverband des motorisierten Wassersports
 Unione Italiani nel Mondo („Union der Italiener in der Welt“), weltweite Interessenvertretung von Italienern, siehe Mafianeindanke
 Unverwechselbare Identifikationsmarke, Anwendernorm für kleinste Produktmarkierungen mit Hilfe von Matrix-Symbologien nach DIN 66401
 User identity module, Modul-Key für Erweiterungskarten im Formfaktor M.2
 Bahnhof Immelborn (DS100-Code)

Uim steht für:
 NL-Uim, RISM-Bibliothekssigel für das Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit Utrecht

uim steht für:
 Universal Input Method, ein Framework für Eingabemethoden unter Linux.

Abkürzung